Esistono più comuni francesi con questo nome

Roumégoux – Cantal
Roumégoux – Tarn